Myā Neshīn är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Kandahar, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Kabul.

Omgivningarna runt Myā Neshīn är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Myā Neshīn är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Kandahar (provins)